Sido Mulyo (Kuta Makmur), een bestuurslaag in Indonesië
Sido Mulyo (Muara Lakitan), een bestuurslaag in Indonesië
Sido Mulyo (Penarik), een bestuurslaag in Indonesië
Sido Mulyo (Purworejo), een bestuurslaag in Indonesië
Sido Mulyo (Seluma Selatan), een bestuurslaag in Indonesië
Sido Mulyo (Semaka), een bestuurslaag in Indonesië
Sido Mulyo (Sungai Menang), een bestuurslaag in Indonesië